Akuetteh Armah – ex calciatore ghanese
 Alexander Armah – giocatore di football americano statunitense
 Ayi Kwei Armah – scrittore ghanese
 Kwame Kwei-Armah – attore, drammaturgo, cantante e conduttore radiofonico britannico